Форнара () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Форнара, Карло (1871—1968)— итальянский художник.
 Форнара, Луиджи — швейцарский футболист.
 Форнара, Марио (1920—2015) — швейцарский футболист.
 Форнара, Паскуале (1925—1990) — итальянский велогонщик.